Tunelul din Țipala a fost un tunel feroviar cu o lungime de 800 de metri, finalizat și dat în exploatare la 3 noiembrie 1927 de o firmă franceză în preajma localității Țipala, județul interbelic Lăpușna, Regatul României (în prezent în raionul Ialoveni, Republica Moldova).

Tunelul a fost săpat pe tronsonul Chișinău–Sagaidac și distrus în 1944 la retragerea trupelor româno-germane. Respectivul tunel a fost unicul care a existat vreodată în spațiul pruto-nistrean.

Legături externe
Imagini
3 noiembrie, istoricul zilei Istoria.md
http://md.geoview.info/portalul_tunelului_tipala,14895135p

Fondări în 1927
Țipala
Județul Lăpușna (interbelic)
Raionul Ialoveni
Desființări în 1944